Honey Bee (, «Пчёлка») — песня американского кантри-певца Блейка Шелтона с его 6-го студийного альбома Red River Blue, вышедшая отдельным синглом в апреле 2011 года на лейбле Reprise Records.
Песня «Honey Bee» стала первым синглом с альбома, достигла № 1 в кантри-чарте Billboard Hot Country Songs и была номинирована на премию Грэмми в категории Лучшее сольное кантри-исполнение на 54-й церемонии 12 февраля 2012 года (но уступила приз песне «Mean» певицы Тейлор Свифт).

История 
Блейк Шелтон впервые представил песню «Honey Bee» на церемонии вручения премий Academy of Country Music 3 апреля 2011 года, где он также спел «Who Are You When I'm Not Looking». Релиз «Honey Bee» в цифровом варианте через ретейлеров начался сразу после телевыступления певца.
Музыкальное видео появилось на NBC.com 10 мая 2011 года. Клип был снят в Калифорнии режиссёром Trey Fanjoy.
Сингл получил положительные и умеренные отзывы, например от таких изданий как , Slant Magazine, Roughstock, The 9513.

С тиражом  цифровых загрузок в первую неделю релиза песня поставила рекорд для любого кантри-исполнителя мужского пола по цифровым скачиваниям песен. Дебютировав 23 апреля 2011 года на 13 месте в Billboard Hot 100, это также стало высшей позицией для любого кантри-певца за последние десять лет впервые после Гарта Брукса (тогда как Chris Gaines), который занял № 5 в сентябре 1999 года с песней «Lost in You».

Через 7 недель сингл достиг золотого статуса ( загрузок; быстрее чем у любого другого кантри-певца до Шелтона). Сингл стал 9-м (и 4-м подряд) в карьере певца, достигшим № 1 в кантри-чарте (это произошло 25 июня 2011 года). «Honey Bee» продержался 4 недели на вершине кантри-чарта. После чего ещё три сингла с альбома покорили вершину: «God Gave Me You» (3 недели № 1) и «Drink On It» (2 недели) и «Over» (2 недели). На ноябрь 2012 года суммарный тираж сингла составил  копий в США.

Чарты

Еженедельные хит-парады

Сертификации

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 «Honey Bee». ВИДЕО
 MetroLyrics song 

Песни Блейка Шелтона
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Песни 2011 года
Синглы 2011 года
Песни на английском языке
Кантри-песни
Песни, спродюсированные Скоттом Хендриксом
Видеоклипы, снятые Трейем Фанджоем